Allik ist der Familienname folgender Personen:

 Hendrik Allik (1901–1989), sowjetischer Politiker, Parteifunktionär und Diplomat
 Jaak Allik (* 1946), estnischer Politiker, Mitglied des Riigikogu und Theaterregisseur
 Karli Allik (* 1996), estnischer Volleyballspieler
 Peeter Allik (1966–2019), estnischer Künstler

Siehe auch:

 Aalliq
 Allig